(1779-1847), homme politique américain
  (1828-1906), journaliste britannique
 Henry Edwards (1830-1891), entomologiste américain
  (1837-1884), prédicateur britannique
 Henry Edwards (1882-1952), acteur et réalisateur anglais